Городска́я администра́ция Тара́з, или го́род Тара́з () — административно-территориальная единица Жамбылской области, включающее в себя город Тараз. Общая площадь территории, подчинённой городской администрации составляет — 187,87 км². Собственно, численность населения городской администрации формирует её единственный населённый пункт — город Тараз. Понятия «Таразская городская администрация» и «город Тараз» (как населённого пункта) не являются равнозначными.

Городскую администрацию возглавляет аким города Тараз, назначаемый акимом Жамбылской области в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». В настоящее время обязанности главы Городской администрации Тараз исполняет Орынбеков Бахытжан (с 5 сентября 2022 года).

Административный центр городской администрации — город Тараз.

История 
Постановлением № 2001 Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 4 мая 1993 года «Об упорядочении транскибирования на русском языке казахских топонимов, наименовании и переименовании отдельных административно-территориальных единиц Республики Казахстан», — название города Джамбул, было изменено в — Жамбыл.

Указом Президента Республики Казахстан от 8 января 1997 года № 3315-а «О переименовании г. Жамбыла — центра Жамбылской области», — город Жамбыл был переименован в город Тараз.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2010 года № 104 «О генеральном плане города Тараза Жамбылской области» — был утверждён прилагаемый проект генерального плана города Тараза.

В рамках принятого генерального плана города Тараз, территория городской администрации была увеличена на 59,54 км². Так, Постановлением акимата Жамбылской области от 23 ноября 2011 года № 391 и решением Жамбылского областного маслихата Жамбылской области от 7 декабря 2011 года № 41-9, в черту города были присоединены населённые пункты — Жидели, Казарма, Кольтоган, Кумшагал, Кызыл-Абад, Чолдала Жамбылского района. Впоследствии, включенные населённые пункты были преобразованы в микрорайоны.

В июле 2022 года в Доме Культуры Тараза состоялась презентация с целью ознакомления с проектом «Корректировка генерального плана города Тараз». В случае корректировки генплана города, планируется присоединить 14 населённых пунктов Жамбылского и Байзакского районов с площадью 11755 гектар; и, согласно чему, разделить городскую администрацию — на два внутригородские районы.

Население

Динамика численности

Национальный состав 
Национальный состав Г. А. Тараз на начало 2022 года:

Половозрастной состав 
По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

Местное самоуправление

Глава города Тараз 
 Орынбеков, Бахытжан Амирбекович (и. о.) — с 5 сентября 2022 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Акимат городской администрации Тараз

Городские администрации Казахстана
Таразская городская администрация